Dit is een lijst van planetoïden 46001-46100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (46001) - || 2001 CG1 || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46002) - || 2001 CB3 || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46003) - || 2001 CF3 || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46004) - || 2001 CF4 || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46005) - || 2001 CR7 || 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46006) - || 2001 CB11|| 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46007) - || 2001 CG12|| 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46008) - || 2001 CY12|| 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46009) - || 2001 CE13|| 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46010) - || 2001 CU16|| 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46011) - || 2001 CM19|| 2 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46012) - || 2001 CM26|| 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46013) - || 2001 CP26|| 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46014) - || 2001 CF27|| 2 februari 2001 || LONEOS
|-
| (46015) - || 2001 CJ36|| 15 februari 2001 || T. Kobayashi
|-
| (46016) - || 2001 CP41|| 15 februari 2001 || Črni Vrh
|-
| (46017) - || 2001 DP3 || 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46018) - || 2001 DX6 || 16 februari 2001 || Črni Vrh
|-
| (46019) - || 2001 DT9 || 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46020) - || 2001 DL11|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46021) - || 2001 DZ14|| 17 februari 2001 || Črni Vrh
|-
| (46022) - || 2001 DE16|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46023) - || 2001 DN16|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46024) - || 2001 DC18|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46025) - || 2001 DQ18|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46026) - || 2001 DJ20|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46027) - || 2001 DG21|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46028) - || 2001 DT21|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46029) - || 2001 DF22|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46030) - || 2001 DQ25|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46031) - || 2001 DB29|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46032) - || 2001 DM29|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46033) - || 2001 DG31|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46034) - || 2001 DR31|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46035) - || 2001 DM32|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46036) - || 2001 DS32|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46037) - || 2001 DF33|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46038) - || 2001 DH33|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46039) - || 2001 DW39|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46040) - || 2001 DT44|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46041) - || 2001 DX46|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46042) - || 2001 DK54|| 21 februari 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (46043) - || 2001 DR64|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46044) - || 2001 DP68|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46045) - || 2001 DU68|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46046) - || 2001 DM70|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46047) - || 2001 DN70|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46048) - || 2001 DJ71|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46049) - || 2001 DL73|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46050) - || 2001 DM74|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46051) - || 2001 DQ74|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46052) - || 2001 DD76|| 20 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46053) Davidpatterson || 2001 DB7|| 21 februari 2001 || D. Healy
|-
| (46054) - || 2001 DC80|| 22 februari 2001 || NEAT
|-
| (46055) - || 2001 DA83|| 22 februari 2001 || Spacewatch
|-
| (46056) - || 2001 DD87|| 23 februari 2001 || NEAT
|-
| (46057) - || 2001 DT87|| 21 februari 2001 || LONEOS
|-
| (46058) - || 2001 DE88|| 24 februari 2001 || NEAT
|-
| (46059) - || 2001 DJ88|| 25 februari 2001 || NEAT
|-
| (46060) - || 2001 DL88|| 26 februari 2001 || Deep Lens Survey
|-
| (46061) - || 2001 DC90|| 22 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46062) - || 2001 DT91|| 20 februari 2001 || NEAT
|-
| (46063) - || 2001 DV91|| 20 februari 2001 || Spacewatch
|-
| (46064) - || 2001 DH92|| 20 februari 2001 || NEAT
|-
| (46065) - || 2001 DB93|| 19 februari 2001 || LONEOS
|-
| (46066) - || 2001 DV95|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46067) - || 2001 DY99|| 17 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46068) - || 2001 DM100|| 16 februari 2001 || Spacewatch
|-
| (46069) - || 2001 DY100|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46070) - || 2001 DV101|| 16 februari 2001 || LINEAR
|-
| (46071) - || 2001 DQ103|| 16 februari 2001 || NEAT
|-
| (46072) - || 2001 EJ || 2 maart 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (46073) - || 2001 EA1 || 1 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46074) - || 2001 EK1 || 1 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46075) - || 2001 EK3 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46076) Robertschottland || 2001 EH4 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46077) - || 2001 EJ5 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46078) - || 2001 ET6 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46079) - || 2001 EB7 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46080) - || 2001 EV9 || 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46081) - || 2001 EB10|| 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46082) - || 2001 EC10|| 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46083) Aaronkingery || 2001 ED10|| 2 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46084) - || 2001 EU10|| 2 maart 2001 || NEAT
|-
| (46085) - || 2001 EL11|| 2 maart 2001 || NEAT
|-
| (46086) - || 2001 EN11|| 2 maart 2001 || NEAT
|-
| (46087) - || 2001 EQ11|| 2 maart 2001 || NEAT
|-
| (46088) - || 2001 EO12|| 4 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46089) - || 2001 EC14|| 15 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46090) - || 2001 EJ15|| 15 maart 2001 || Spacewatch
|-
| (46091) - || 2001 ES15|| 15 maart 2001 || T. Kobayashi
|-
| (46092) - || 2001 EP16|| 15 maart 2001 || NEAT
|-
| (46093) - || 2001 EL17|| 15 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46094) - || 2001 EX21|| 15 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46095) Frédérickoby || 2001 ER5|| 15 maart 2001 || Vicques
|-
| (46096) - || 2001 FB || 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46097) - || 2001 FN1 || 19 maart 2001 || J. Broughton
|-
| (46098) - || 2001 FH2 || 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46099) - || 2001 FD5 || 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46100) - || 2001 FD6 || 19 maart 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten